Алкид () — опера Д. Бортнянского в 3 действиях на либретто на итальянском языке . Впервые поставлена в Венеции, 1778 года; в Киеве впервые прозвучала 17 января 1984 года (концертное исполнение в Государственной филармонии УССР на итальянском языке). Существуют два перевода этой оперы на украинский язык — Н. Литвинца (изданный «Музыкальной Украиной» 1985 года) и М. Стрихи (не публиковался, в этом переводе опера была исполнена на сцене Киевского дома ученых Обществом камерной оперы под руководством народной артистки Украины Натальи Свириденко в 2000 году).

В основе либретто — аллегория философа V века. до н. э. Продика, известная в изложении Ксенофонта. Древнегреческий герой Алкид (Геракл) встретил на перепутье двух женщин: одна из них олицетворяла Порочность, другая — Добродетель. Несмотря на искушения и порочности, он выбрал Честность. В опере олицетворением двух противоположных героинь стали Эдонида и Аретея. Эдонида рисует перед Алкидом мир наслаждений и радостей, тогда как Аретея не скрывает, что на праведном пути героя ждут опасности и испытания, требующие немалого мужества. Сделать выбор юноше нелегко, но он не боится испытаний и побеждает искушения. Эдонида признает его правоту и решает разделить его героические деяния.

Опера написана в традициях оперы-сериа, со значительным влиянием тогдашних новаторских течений, которые приближали оперу к драме. В частности, в отличие от традиций сериа, в опере задействовано только четыре персонажа (партии контр-тенора, тенора, лирического и драматического сопрано). Образ главного героя раскрыт в развитии, показаны различные состояния его души. К новаторским особенностям можно отнести также тенденцию к драматизации речитативов, в частности переживания и сомнения главного героя раскрываются через речитативы accompagnato. Значительную драматургическую функцию играет хор.

Структура 

 Увертюра
Акт I
 сцена 1:
 № 1. Речитатив.
 № 2. Ария
 сцена 2:
 № 3. Речитатив.
 № 4. Ария.
 № 5. Речитатив
 сцена 3:
 № 6. Ария — Речитатив.
 № 7. Речитатив.
 № 8. Ария.
 № 9. Речитатив.
 № 10. Ария.
 № 11. Речитатив.
 № 12. Хор
 сцена 4:
 № 13. Танец духов

Акт II
 сцена 1:
 № 14. Речитатив.
 № 15 Каватина
 сцена 2:
 № 16. Речитатив
 сцена 3:
 № 17. Речитатив
 сцена 4:
 № 18. Хор (4:16)
 сцена 5:
 № 19. Речитатив.
 № 20. Ария
 сцена 6:
 № 21. Речитатив.
 № 22. Ария

 сцена 7:
 № 23. Речитатив.
 № 24. Ария
 сцена 8:
 № 25. Речитатив.
 № 26. Ариозо
 сцена 9:
 № 27. Хор.
 № 28. Танец Фурий
Акт III
 сцена 1:
 № 29. Хор
 сцена 2:
 № 30. Речитатив.
 № 31. Ария.
 № 32. Речитатив.
 № 33. Хор

Источники 
 А.Гозенпуд Алкид // Оперный словарь

Оперы 1778 года
Оперы на итальянском языке
Оперы Дмитрия Бортнянского
Оперы на либретто Пьетро Метастазио
Опера-сериа